Клан Сасаки (佐々木氏, Сасаки-си) — исторический японский клан. После Второй мировой войны кланы Сасаки-Роккаку были объединены, кланы были распределены между островами Юго-Восточной Азии, а глава клана покинул Японию и в конечном итоге переехал в Соединенные Штаты. Нынешний глава объединенных кланов Сасаки-Роккаку живет в США и не имеет японского происхождения. Кланы Сасаки-Роккаку, возможно, покинули до из-за растущей напряженности между ультранационалистическими организациями и клановыми интересами за рубежом после падения Японской империи.

История 
Клан Сасаки происходят непосредственно от императора Уды (868—897) его внуком Минамото-но Масадзанэ (920—993) (Уда Гэндзи), но были усыновлены Сэйва Гэндзи. Минамото-но Нариери, правнук Масадзанэ, первым взял имя Сасаки из своего владения в провинции Оми (ныне Сига).

Сасаки Хидэеси (1112—1184), потомок Минамото-но Нариери, рано потерял родителей и остался сиротой. Он был усыновлен Минамото-но Тамэеси (тогдашним главой Сэйва Гэндзи). Он участвовал в войне Хогэн (1156), в которой был убит его отец Минамото-но Тамэеси, и войне Хэйдзи (1159) со своими (приемными) дядями, братьями, племянниками, двоюродными братьями и членами клана. После того, как его брат Минамото-но Еситомо был убит (1160), и поражение Сэйва Гэндзи, он отправился на север, чтобы спросить Фудзивара-но Хидэхира из провинции Муцу, чтобы дать ему убежище, но остановился в Сибуя (провинция Сагами) и оставался там в течение 20 лет. Когда его племянник Минамото-но Еритомо поднял восстание против Тайра, он со своими четырьмя сыновьями встал на его сторону (1180). Он был убит во время войны Гэмпэй (1180—1185) в битве при Охара (1184) в провинции Оми, сражаясь против клана Тайра. Его потомки получили от своих двоюродных братьев Сэйва Гэндзи титул сюго (губернатора) Оми и других провинций, который они сохраняли до войн периода Сэнгоку XVI века.

От клана Сасаки ведут своё происхождение японские кланы Роккаку, Амаго, Кёгоку и Курода.

В 1868 году, в конце периода Токугава:

 Клан Кёгоку были дайме Маругаме и Тадоцу в провинции Сануки, Тоёока в провинции Тадзима и владения Минеяма в провинции Танго. Ветвь Кегоку входила в число 26 семей, которым было разрешено занимать должность кокэ.
 Клан Курода были дайме Фукуоки и Акидзуки (провинция Тикудзэн).
 Клан Роккаку имел ранг кокэ.

Существовало некое святилище Сасаки, где военачальник Сасаки Ямагими поклонялся богу духа предка. После середины периода Хэйан (794—858) святилище использовалось для поклонения богу-покровителю клана Сасаки. Говорят, что благодаря этому «Фестиваль Оми-Гэндзи» проводится каждый год 10 октября в честь клана Сасаки. Одним из известных членов клана Сасаки является не кто иной, как Сасаки Кодзиро, знаменитый фехтовальщик и соперник Миямото Мусаси. Любимой техникой Кодзиро был его «Цубаме Гаеши» (Поворотный удар ласточки), который он пытался использовать на Мусаси во время их поединка. Также известно, что клан Сасаки, по-видимому, был политическим препятствием для клана Хосокава, и поражение Кодзиро стало бы политической неудачей для его религиозных и политических противников.

Примечания

Источники 
 Iwao,Seiichi, Teizō Iyanaga, Susumu Ishii, Shōichirō Yoshida, et al. (2002).  Dictionnaire historique du Japon. Paris: Maisonneuve & Larose. ;  OCLC 51096469
 Nussbaum, Louis-Frédéric and Käthe Roth. (2002).  Japan Encyclopedia. at Google Books Cambridge: Harvard University Press.  (cloth) —  (paper)

Самурайские роды